Landskap ist
 die schwedische Bezeichnung für die historischen Provinzen Schwedens, siehe Landskap (Schweden),
 die schwedische Bezeichnung für die Landschaften Finnlands, siehe Maakunta
 die norwegische Bezeichnung für die historischen Provinzen Norwegens, siehe Landskap (Norwegen)